Шапран:

 Шапран — село, относится к Новопсковскому району Луганской области России.
 Шапран, Андрей Андреевич (1914—1986) — украинский советский скульптор.
 Шапран, Вячеслав Николаевич (род. 1948) — советский волейболист, казахстанский волейбольный тренер.